Parola in lingua latina col significato di "compagno". Dall'epoca di Augusto fu utilizzata anche per indicare certi tipi di funzionari imperiali. Da essa nacque il successivo significato medievale.
 Parola in lingua latina medievale, sinonimo e traduzione di conte
 Comes – grado militare dell'esercito romano
 Abbreviazione di commercio equo e solidale
 Comes – cognomen romano